Leopoldina Railway Athletic Association foi uma agremiação esportiva brasileira fundada a 14 de março de 1920 por empregados da companhia ferroviária Leopoldina Railway, na cidade do Rio de Janeiro.

História 

No início, o clube alugou o campo da Rua Barão de Itapagipe, na Tijuca, nos anos 20. Já na década de 30, adquiriu o campo que pertencia ao Jornal do Commercio Football Club, localizado na Avenida Francisco Bicalho, 313, Santo Cristo, ao lado da Rodoviária Novo Rio.

O time base de 1931: Waldyr; Campos e Heitor; Sinhô, Luciano e Abreu; Mimi, Jarbas, Odilon, Onestaldo e Segadas. O de 1932: Walter; Mello e Campos; Marreco, Peixoto e Silva; Tampa, Canejo, Oswaldo, Braga e Massoni.

Ao longo de sua existência os ‘Ferroviários Leopoldinenses’ enfrentaram clubes que disputaram a elite do futebol carioca, tais quais, Fluminense Football Club, Rio Cricket e Associação Atlética, Jequiá FC, Olaria Atlético Clube, entre outros.

O clube foi Bicampeão do Campeonato da FABAC (Federação Athletica Bancária & Alto Comércio), entidade criada a 4 de abril de 1921 em 1921 e 1929.  Na esfera profissional participou da Liga Carioca de Football em 1936 e 1937. No dia 4 de abril de 1936, nesse torneio sofreu uma impiedosa goleada pelo Fluminense, que venceu por 11 a 1, no Estádio de Teixeira de Castro, em Bonsucesso.

Títulos 
 Bicampeão da FABAC (Federação Athletica Bancária & Alto Comércio): 1921 e 1929;

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1920
Fundações no Brasil em 1920